Липовицы — населённые пункты в России:

 Липовицы — деревня, Павловский район, Нижегородская область
 Липовицы — деревня, Пыталовский район, Псковская область
 Липовицы — деревня, Ярославский район, Ярославская область
 Липовицы — деревня, Некрасовский район, Ярославская область

Сходные значения:
 Большая Липовица
 Липовица